kurak – młody kogut
 Kurak (Łódź)
 Kurak (Zgierz)

Zobacz też 
 grzebiące
 Kurak Leghorn